En Basse-Silése :
 Krzyżowa, un village du powiat de Bolesławiec.
 Krzyżowa, village du powiat de Lubin.
 Krzyżowa un village du powiat de Świdnica.

En Silésie :
 Krzyżowa, un village du powiat de Żywiec.